Ramsar kan avse:

 Ramsar (växter) – ett släkte av sparrisväxter
 Ramsarkonventionen – en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker

Geografi

Iran 

 Ramsar, Iran, kommunhuvudort, Mazandaran, 
 Ramsar Airport, flygplats, 

Robotskapade Iranförgreningar